Kostelů zasvěcených Narození Páně je více:

v České republice:
 Kostel Narození Páně (Praha)
 Kostel Narození Páně (Opočno)

v zahraničí:
 Chrám Narození Páně, Betlém, Palestina
 Chrám Narození Páně (Ternopil), Ternopil, Ukrajina
 Katedrála Narození Páně (Káhira), poblíž Káhiry, Egypt
 Katedrála Narození Páně (Kišiněv), Kišiněv, Moldavsko